Witasse ou Witas, nom porté en Belgique et dans le Nord, variante d'Istasse, écrit Wistasse au Moyen-Âge, variante d'Eustache ou Eustace.

Patronyme
 Jacques de Witasse (1913-2007), général de Division français ;
 Pierre-Charles-Octave de Witasse (1878-1956), diplomate et homme politique français, Ministre d'État de Monaco de 1944 à 1948.